Schlachta bezeichnet:

 Szlachta, polnischer Adel

Schlachta ist der Name folgender Ortschaft
Schlachta (Ort) in Westpreußen

Schlachta ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid von Schlachta (* 1970), deutsche Historikerin
 Dennis Franz Schlachta (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Eginhard Schlachta (1919–1996), deutscher Politiker (GB/BHE), MdL
 Margit Schlachta (1884–1974), ungarische Ordensgründerin und Politikerin, siehe Margit Slachta
 Walter Schlachta (1948–2007), österreichischer Motorsportjournalist und Buchautor